Rudzka ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Rudzka-Cybisowa (1897–1988), polnische Malerin und Hochschullehrerin
 Zyta Rudzka (* 1964), polnische Psychotherapeutin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Wola Rudzka, Dorf in der Stadt- und Landgemeinde Opole Lubelskie in der Woiwodschaft Lublin, Polen